Lottano ima više značenja:
 Lottano, Cuneo
 Lottano, Sondrio